Дюфре́н () — французская фамилия. Известные носители:

 Дюфрень, Жан (1829—1893) — немецкий шахматист и шахматный литератор.
 Дюфрен, Изабель Коллен (1935—2014) — франко-американская актриса, писательница и художница, более известная как Ультрафиолет.
 Дюфрен, Шарль (ок. 1611 — ок. 1684) — французский актёр и антрепренёр.
 Марион-Дюфрен, Марк Жозеф (1724—1772) — французский мореплаватель.